Passerano ima više značenja:
 Passerano, Asti
 Passerano, Roma